Eine Liebe von Swann steht für:

 Eine Liebe Swanns, Buchkapitel in Marcel Prousts Romanwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (ab 1908)
 Eine Liebe von Swann (Film), deutsche Verfilmung von Volker Schlöndorff (1983)